Tuckahoe può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:
Tuckahoe – comunità del Missouri
Tuckahoe – comunità del New Jersey
Tuckahoe – villaggio dello stato di New York
Tuckahoe – CDP della Virginia
Tuckahoe – comunità della Virginia Occidentale